MICU3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 530 амінокислот, а молекулярна маса — 60 711.

Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки